Гармония мира может означать:

 Гармония сфер — учение о музыкально-математическом устройстве мира;
 «Гармония мира» — Harmonices Mundi, книга Иоганна Кеплера;
 «Гармония мира» — Die Harmonie der Welt, опера Пауля Хиндемита.